Алексеевка — село в Петропавловском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Алексеевского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Ануя, при автодороге .

История 
В 1926 году в селе имелось 349 хозяйств и проживал 1971 человек (957 мужчин и 1014 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлось центром Алексеевского сельсовета Михайловского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
В 1926 году в селе проживал 1971 человек (957 мужчин и 1014 женщин).
 Национальный состав
В 1926 году в национальном составе населения преобладали русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Инфраструктура 
Администрация поселения, школа, почтамт.

Транспорт 
От Алексеевки начинается автодорога  Алексеевка — Берёзовка — Солонешное протяженностью 63,2 км.

Примечания 

Населённые пункты Петропавловского района (Алтайский край)